Ігу́мнов:

 Ігумнов Костянтин Миколайович (1873, Лебедянь — 1948, Москва) — російський піаніст, педагог, народний артист СРСР (1946).
 Ігумнов Олександр Васильович (1761–1834) — російський сходознавець.
 Ігумнов Сергій Миколайович (1864, Лебедянь — 1942) — лікар.

Російські прізвища